Maisch ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Maisch (Historiker) (* 1960), deutscher Archivar und Historiker
 Gerd Maisch (* 1964), deutscher Kommunalpolitiker (Freie Wähler), Oberbürgermeister von Vaihingen an der Enz 
 Herbert Maisch (1890–1974), deutscher Regisseur
 Jewgenija Bogdanowna Maisch (1879–1925), deutsch-russische Funktionärin der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands (SDAPR), siehe Jewgenija Bogdanowna Bosch
 Katharina Maisch (* 1997), deutsche Leichtathletin
 Max Maisch (* 1954), Schweizer Geograph
 Michael Maisch (* 1966), deutscher Barocktrompeter
 Michael W. Maisch (* 1970er Jahre), deutscher Paläontologe
 Nicole Maisch (* 1981), deutsche Politikerin, Bündnis 90/Die Grünen
 Ulrike Maisch (* 1977), deutsche Leichtathletin

Siehe auch:
 Maish
 Meisch
 Malsch
 Maische
 Majsch